Die Beachvolleyball-Weltmeisterschaft 1997 fand vom 10. bis 13. September in Los Angeles (Vereinigte Staaten) statt. Die Wettbewerbe für Frauen und Männer fanden parallel statt. Es war die erste offizielle WM. Bei den Frauen setzten sich die Brasilianerinnen Sandra Pires und Jackie Silva im Endspiel gegen die US-Amerikanerinnen Lisa Arce und Holly McPeak durch. Bei den Männern gewannen die Brasilianer Guilherme Marques und Pará durch einen Sieg im Finale gegen die US-Amerikaner Mike Whitmarsh und Canyon Ceman. Der deutsche Volleyball-Verband war mit fünf, Österreich und die Schweiz mit jeweils drei Teams vertreten.

Organisation 
Die Spiele wurden auf dem Gelände der UCLA ausgetragen. Das Turnier wurde im einfachen KO-Modus durchgeführt. Die siegreichen Duos erhielten jeweils 30.000 $.

Platzierungsspiele

Frauen

Männer

Endstand

Weblinks 
 Endstand bei der Beach Volleyball Database: Frauen – Männer (englisch)
 Rückblick WM 1997

1997
Volleyballveranstaltung 1997
Sportveranstaltung in Los Angeles
Beachvolleyballwettbewerb in den Vereinigten Staaten